Las siglas SPK pueden referirse a:
 21KS, unidad de maniobra del programa espacial ruso (también conocido como средство передвижения космонавта, transliterado como sredstvo peredvizhenia kosmonavta, y traducido como sistema de maniobra del cosmonauta);
 Colectivo Socialista de Pacientes (en alemán Sozialistiche Patientenkollektiv), grupo de extrema izquierda de pacientes psiquiátricos alemanes.
 SPK, productor musical de música urbana.
 SPK, grupo de música industrial cuyo nombre está inspirado en el Colectivo Socialista de Pacientes.
  SPK, organización ficticia del manga Death Note.

Siglas